Kenneth Green (1924-2001), calciatore inglese
 Kenneth Green (n. 1959), cestista statunitense
 Kenneth Anthony Green (n. 1967), cestista statunitense
 Kenneth Leroy Green (n. 1964), cestista statunitense